Paule – miejscowość we Francji w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor.
 Paūliai – miejscowość na Litwie w gminie Orany w okręgu olickim, przed II wojną światową nosiła nazwę Paule (wcześniej także Poule) i znajdowała się w gminie Orany w powiecie wileńsko-trockim w województwie wileńskim .
 Pawulle (rejon czaśnicki) – miejscowość na Białorusi w rejonie czaśnickim w powiecie witebskim nosząca dawniej polską nazwę Paule
 Pawulle (rejon uszacki) – miejscowość na Białorusi w rejonie uszackim w powiecie witebskim nosząca dawniej polską nazwę Paule
 Pawulskaje – jezioro na Białorusi w rejonie uszackim w powiecie witebskim nosząca dawniej polską nazwę Paule